Санта Аполонија Теакалко има више значења:

 Општина Санта Аполонија Теакалко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Аполонија Теакалко (Санта Аполонија Теакалко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику